50-й ближнебомбардировочный авиационный Краснознамённый полк  (он же 50-й скоростной бомбардировочный авиационный полк, 50-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк) — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован в апреле 1938 года, в основном, на базе 4-й скоростной бомбардировочной эскадрильи на аэродроме Сиверский. Принимал участие в Зимней войне.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 1 июля 1941, с 7 августа 1941 по 22 сентября 1941 и с 12 июня 1942 по 17 ноября 1942 года.

На 22 июня 1941 года базировался на аэродроме Унгра в Хаапсалу, имея в наличии 34 СБ (из них 6 неисправных) и 5 Пе-2 не освоенных экипажами. 22 июня 1941 года перелетел на аэродром Платоне под Митавой. С первого дня войны сделал несколько боевых вылетов, технику сдал в 63-й бомбардировочный авиационный полк и 1 июля 1941 года был переброшен на переформирование.

По некоторым данным 26 июля 1941 года за один бой была уничтожена вся группа из семи машин Пе-2 в ходе Смоленского сражения, при этом полк, по данным Перечня № 12 поступил в действующую армию только 7 августа 1941 года.

C 7 августа 1941 года полк находится в составе Резервного фронта, по-видимому участвовал в боевых действиях до 22 сентября 1941 года, когда был отведён на переформирование.
 
Был вооружён самолётами Пе-2.

С 12 июня 1942 года, базируясь на аэродроме Черново, рядом с городом Лебедянь осуществляет бомбардировку войск и имущества противника, так, в июне-июле 1942 года осуществляет многократные налёты на станцию Западная Касторная, Щигры, Сомово.

7 ноября 1942 года переформирован в 50-й отдельный разведывательный авиационный полк.

Подчинение

Командиры 

 полковник Соколов 05.1938 — ?
  майор Смирнов, Владимир Васильевич, 1939—1940
 подполковник Агальцов, Филипп Александрович, 01.1941 — 08.1941
 подполковник Миронов, Иван Яковлевич, ?

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник
 Фотографии самолётов 50 БАП

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Пикирующие и скоростные бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Прибалтийской оборонительной операции
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году